La saison 1999-2000 du Championnat d'Algérie de basket-ball est la  de la compétition.

Clubs participants

Participants 1999-2000 
 USM Alger
 USM Blida
 NA Hussein Dey
 OC Alger
 WA Boufarik
 MC Alger
 CRB Dar Beida
 AS PTT Alger
 HAMRA Annaba
 DRB Staoueli
 USM Bel-Abbès 
 COOB Oran

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Classement de la saison régulière 
4e drbstaouéli 37pts / 21j ......crbdb 33pts/21j .......usmba25pts/21j ......usmalger 23pts /21j.

|

|}

Matches de la saison régulière 

 22e et dernière journée; cobbo /ocalger 84-85......usma /crbdb non parvenu .....usmb/mca 67-76 .....nahd /wab 62-91.......aspttalger / hamra 91-86 ......usmba/drbs  n p .
Source

Play-off 
 tournoi ' d'excellence; qualificative pour le championnat arabe des clubs champions 2001 (ocalger . mcalger . waboufarik . drb staouéli) le vainqueur représente l'Algérie

Play-out 
 l'usmblida et l'usmalger disputent le maintien dans la poule de relégation (source 1)

Liens externes

Notes et références 

Algérie
Algérie
Sport en Algérie en 1999
Sport en Algérie en 2000